Владислав II од Опоља (, 1332 - Ополе, 18. мај 1401)
је био краљ  из династије . Био је син Bolko II of Opole и .

Породично стабло 

Рођени 1332.
Умрли 1401.